U21-EM i fotboll för herrar 2011 spelas i Danmark mellan den 11 juni och 25 juni 2011. Danmark utsågs i december 2008 som värd för turneringen. Kvalspel till turneringen pågick mellan mars 2009 och oktober 2010 varefter åtta lag (inklusive värdlandet Danmark) nådde slutspelet. Spelare födda 1 januari 1988 eller senare är tillgängliga för spel i turneringen.

Spelplatser 
Turneringen spelas på fyra arenor på Jylland. Hemmanationen Danmark spelar sina matcher i Ålborg och Århus. Århus kommer att vara värd för öppningsmatchen och finalen.

Domare 
I april 2011 publicerade UEFA en lista över domare, assisterande domare och fjärdedomare som skulle döma i turneringen. Alla domarna är antingen Premier Kategori 1-domare eller Kategori 2-domare, respektive den näst högsta och tredje högsta nivån av internationella domare. Alla domare utsågs eftersom de ansågs vara framtidens elitdomare, då de var alla mellan 31 och 38 år och följde därmed U21-filosofin att vara en turnering för morgondagens stjärnor.

Domare

 Robert Schörgenhofer
 Paolo Tagliavento
 Marijo Strahonja
 Aleksandar Stavrev
 Milorad Mažić
 Markus Strömbergsson

Fjärdedomare

 Kenn Hansen
 Liran Liany

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Målskyttar 
5 mål
  Adrián López

3 mål
  Admir Mehmedi

2 mål

  Andrey Varankow
  Bořek Dočkal

  Ander Herrera
  Juan Manuel Mata

  Danny Welbeck

1 mål

  Dzmitry Baha
  Egor Filipenko
  Maksim Skavysh
  Jan Chramosta
  Tomáš Pekhart
  Christian Eriksen

  Nicolai Jørgensen
  Bashkim Kadrii
  Birkir Bjarnason
  Kolbeinn Sigþórsson
  Hjörtur Logi Valgarðsson
  Thiago Alcântara

  Jeffrén Suárez
  Innocent Emeghara
  Frank Feltscher
  Fabian Frei
  Xherdan Shaqiri
  Maksym Bilyi

Referenser

Webbkällor

Fotnoter

Externa länkar 

 Turneringen på uefa.com

2011
2011 i Danmark
Internationella fotbollstävlingar i Danmark
Fotbollsåret 2011